

Događaji 
Bitka kod Leuktre

Rođenja

Smrti